William Craven peut se référer à :

 William Craven (v.1545-1618), marchand et lord-maire de Londres en 1610-1611 ;
 William Craven (1608-1697),  de Craven, officier militaire et serviteur royal. Fils du précédent ;
 William Craven (1968-1921),  de Craven),  pair britannique et un politicien libéral. 
 William Craven (1700-1739),  Craven, aristocrate britannique ;
 William Craven (1738-1791),  Craven, aristocrate britannique ;
 William Craven (1770-1825),  de Craven, soldat britannique ;
 William Craven (1809-1866),  de Craven, aristocrate britannique ;
 William Craven (1897-1932)  de Craven, aristocrate britannique.